Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Hammann:

 – cacciatorpediniere della classe Sims, varato nel 1939 e affondato in combattimento nel 1942.
 – cacciatorpediniere di scorta della classe Edsall, varato nel 1942 e radiato nel 1946.